Cirò, Cirò Marina, villes italiennes de Calabre
 Cirò est un vignoble italien de Calabre
 Cirò bianco, vin blanc italien produit de Calabre
 Cirò rosso classico, vin rouge italien de Calabre

 1981 Enlèvement de Ciro Cirillo

 Ciro in Babilonia (Cyrus à Babylone ou la Chute de Balthazar), drame lyrique

 Anna, Ciro et compagnie, série télévisée italienne de 1982

Patronyme 
Ciro est le surnom du footballeur Miroslav Blažević

Prénom 

Ciro est le prénom de
 Ciro Adolfi (1683 - 1758 ), peintre italien baroque
 Ciro Alegría (1909 - 1967), journaliste, homme politique et écrivain péruvien
 Ciro Basadonna (1906 - 2009), pilote de course italien
 Ciro Benedettini (1946), prêtre passionniste saint-marinais
 Ciro Durán (1937), réalisateur et scénariste
 Ciro Ferrara (1967), footballeur italien
 Ciro Ferri (1634 - 1689) est un sculpteur, un graveur, un architecte et un peintre italien du baroque
 Ciro Guerra (1981), réalisateur colombien
 Ciro Henrique Alves Ferreira e Silva (né en 1989) est un footballeur brésilien
 Ciro Immobile (1990), footballeur italien
 Ciro Ippolito (1947), réalisateur et producteur de cinéma
 Ciro Menotti (1798 - 1831), patriote italien
 Ciro Petrone (1987), acteur italien
 Ciro Pinsuti (1828 - 1888), musicien italien
 Ciro Redondo (? - 1957), révolutionnaire cubain
 Ciro Tota (1954), dessinateur italien de bandes dessinées
 Ciro Verratti (1907 - 1971), escrimeur italien

Articles connexes 
 Cyrus